Ceiss ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ceiss (* 1959), deutsch-österreichischer Dramaturg und Dramatiker
 Ernst Ceiss (1901–1974), österreichischer Theaterschauspieler, Rezitator und Logopäde